Het provinciedistrict Herstal maakte tot de verkiezingen van 2006 deel uit van het arrondissement Luik in de Belgische provincie Luik. Het was bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en het kieskanton Herstal.
Op niveau van het district gebeurde de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Verkiezingsuitslagen 
Tot de provincieraadsverkiezingen van 2006 kreeg dit district 3 van de 45 zetels van het kiesarrondissement Luik toegewezen.
Tot dan waren er in de provincieraad van Luik 84 te verdelen.
Vanaf de verkiezingen van 2012 werd dit district samengevoegd met het provinciedistrict Wezet.

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2006: Provinciedistrict Herstal

 (**) Geen gegevens beschikbaar

Herstal
Herstal